John Brandon est un nom pouvant faire référence à :
  (1929-2014), acteur américain, 
 John Brandon, romancier américain.

Voir aussi